Осборн Джозеф Бёргин, , ( — ) — ирландский филолог, специалист по истории ирландского языка и средневековой ирландской литературе. Родился в городе Корк в семье купца-протестанта, учился в Колледже Королевы (ныне Университетский колледж Корка). Затем стажировался в Германии в университете Фридриха-Вильгельма (теперь Берлинский университет имени Гумбольдта) под руководством Генриха Циммера, позднее — Рудольфа Турнейзена). В 1906 году защитил диссертацию, посвящённую истории палатализации в кельтских языках. Затем вернулся в Ирландию, где преподавал в Дублинском университете и в Школе ирландского образования. Скончался в Дублине.

Бёргин выпустил издания многих ключевых памятников средневековой ирландской литературы. В их числе «Книга Бурой Коровы», средневековые ирландские грамматические трактаты (Irish Grammatical Tracts), «Лейнстерская книга» (в шести томах, совместно с Р. И. Бестом и М. О’Брайеном). Вместе с Д. Бинчи Бергин перевёл на английский язык «Грамматику древнеирландского языка» Рудольфа Турнейзена.

Ссылки 

 
 
 Библиотека О. Бергина в составе библиотеки Ирландской королевской академии
 Binchy and Bergin and Best by Brian O’Nolan

Литература об учёном 

 E.K. Osborn Bergin (1873—1950) // Ériu, Vol. 16: Contributions in Memory of Osborn Bergin. 1952. P. 1-3
 Breathnach D., Ní Mhúrchu M. 1882—1982: Beathaisnéis a dó. (Dublin): Clóchomar, 1990. P. 17-19.

Кельтологи
Филологи Ирландии
Умершие в Дублине
Учёные Ирландии